Nais horatiis är en ringmaskart som beskrevs av Delle Chiaje in Audouin och Milne Edwards 1833. Nais horatiis ingår i släktet Nais och familjen Opheliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
horatiis